Whitworth Hall ist der Name folgender Gebäude im Vereinigten Königreich:

 Whitworth Hall (County Durham), Landhaus im County Durham
 Whitworth Hall (University of Manchester), Hörsaal der University of Manchester